Primorskij rajon

Russia 

 Primorskij rajon, rajon dell'Oblast' di Archangel'sk
 Primorskij rajon, Suddivisione amministrativa della città federale di San Pietroburgo

Ucraina 

 Primorskij rajon, rajon dell'Oblast' di Zaporižžja
 Primorskij rajon, rajon di Mariupol', città dell'Ucraina